

Geografia
Stati Uniti d'America
 Windham – città della Contea di Windham, Connecticut
 Windham – città della Contea di Cumberland, Maine
 Windham – villaggio della Contea di Portage, Ohio
 Windham – città della Contea di Rockingham, New Hampshire
 Windham – città della Contea di Greene, New York
 Windham – township della Contea di Bradford, Pennsylvania
 Windham – township della Contea di Wyoming, Pennsylvania 
 Windham – città della Contea di Windham, Vermont

Persone
 Barry Windham – wrestler statunitense
 Kevin Windham – pilota motociclistico statunitense
 Wendy Windham – showgirl statunitense
 William Windham – politico e statista britannico

Pagine correlate 
 Wyndham